Sint-Spyridonkerk (Korfoe)
 Sint-Spyridonkerk (Iași)
 Sint-Spyridonkerk (Trieste)

Spyridonkerk